Nova Lipa je lahko:
 Nova Lipa, Požega (Hrvaška)
 Nova Lipa (Slovenija)